Ню Хейвън Оупън 2013 е 45-ото издание на Ню Хейвън Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Ню Хейвън, САЩ от 16 до 24 август.

Сингъл 
Петра Квитова защитаваше титлата си, но губи във финала от Симона Халеп с 2 – 6, 2 – 6.

Поставени тенисистки 
Първите две поставени започват направо от втори кръг.

Основна схема

Легенда 
 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Лизел Хубер и Лиса Реймънд са шампионките от Ню Хейвън Оупън 2012, но решават да не участват в турнира заедно. Хубер си партнира с Нурия Лягостера Вивес, докато Реймънд играе с Флавия Пенета. Хубер и Лягостера Вивес отстраняват Пенета и Реймънд в първи кръг, но губят от Анабел Медина Гаригес и Катарина Среботник в полуфиналите.

Саня Мирза и Джън Дзие печелят титлата, побеждавайки Медина Гаригес и Среботник с 6 – 3, 6 – 4 във финала.

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Ню Хейвън Оупън